M2 puede hacer referencia a:

 m², metro cuadrado, unidad del sistema internacional.
 Cúmulo globular M2, objeto astronómico, del catálogo Messier.
 M2, tarjeta Memory Stick Micro.
 M.2, formato de conexión hardware en placas base.
 M2, uno de cinco receptores muscarínicos.
 M2, una clasificación de resistencia al fuego.
 M2, antiguo nombre de MTV2 Europe, versión europea del canal MTV2.
 M2, una empresa japonesa desarrolladora de videojuegos.
 Agregado monetario M2.

Equipamiento militar 
 Misil M2, un misil balístico francés.
 M2 Alligator, un vehículo lanzapuentes anfibio desarrollado por la compañía alemana EWK, posteriormente reemplazado por el M3 Amphibious Rig.
 M2 Ball, designación de un cartucho calibre 7,62 mm.
 M2 Bradley, un vehículo de combate de infantería.
 M2 Browning, una ametralladora pesada usada desde la década de 1920 hasta la actualidad.
 M2/M4 SLAM, una mina terrestre.
 Carabina M2, una carabina de fuego selectivo basada en la Carabina M1 de la Segunda Guerra Mundial.
 HMS M2, un submarino británico botado en 1919.
 Lanzallamas M2, introducido en servicio en la Segunda Guerra Mundial.
 Mauser M2, una pistola semiautomática.
 Mina M2, una mina terrestre de la Segunda Guerra Mundial.
 Mortero M2, un mortero de infantería de 60 mm utilizado en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam.
 Obús M2, designación del obús M101 durante la Segunda Guerra Mundial.
 Semioruga M2, un vehículo semioruga de la Segunda Guerra Mundial.
 Tanque ligero M2
 Tanque medio M2
 '''Trípode M2